Toronskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Toronskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Toronskäret (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,

Se även
Tornskäret

Robotskapade Finlandförgreningar